Interpretación puede referirse a:
 Interpretación, asignación de significados a una expresión lingüística en general.
 Interpretación (lógica), asignación de significados a un lenguaje formal.
 Interpretación de lenguas, actividad de traducción de un lenguaje a otro.
 Interpretación jurídica, actividad que consiste en establecer el significado o alcance de los estándares jurídicos.
 Interpretación de la ley, operación que consiste en establecer algún sentido de las normas jurídicas que forman el derecho legislado.
 Interpretación de la sentencia, actividad consistente en determinar el o los sentidos o alcances del contenido de un fallo judicial.
 Interpretación por un actor, actividad de actuar en una película u obra de teatro representando un papel.
 Interpretaciones de la mecánica cuántica
 Interpretación de Bohm
 Interpretación de Copenhague